Корчиц — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корчиц, Владислав Викентьевич (1893—1966) — советский военачальник, генерал-полковник, генерал брони Войска Польского.
 Корчиц, Евгений Витольдович (1880—1950) — белорусский советский учёный, член-корреспондент Академии наук БССР, заслуженный деятель науки БССР.
 См. также 
 Корчицы — деревня в Кобринском районе Брестской области Белоруссии.